Wiha bezeichnet folgende Unternehmen:
 Wiha Werkzeuge
 WIHA, Tochterunternehmen der August Storck KG